Federação Bahiana de Futebol — federação esportiva brasileira
 Federação Brasileira de Football (1933) — extinta federação esportiva brasileira
 Federação Brasiliense de Futebol — federação esportiva brasileira
 Federación Boliviana de Fútbol — federação esportiva boliviana
 #FlashbackFriday — expressão em inglês da cultura da Internet derivada de Throwback Thursday
 Fórmula bem formada — expressão integrante de uma linguagem formal